Замок Фернс (англ. Castle Ferns, ірл. Caisleán na Fearna, Caisleán na Fearna Mór Maedhóg) — Кашлєн на Ферна Мор Медог — один із замків Ірландії.
 Алекс Фернс — (народився 13 жовтня 1968) — шотландський актор і телеведучий.

Див. також
 Ферн